Detta är en lista över sjöar i Kristinehamns kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kristinehamns kommun.

Lista

Kristinehamns kommun
 Lista